Dark Matters – album The Rasmus
 Dark Matters – album The Stranglers